Крествју има више значења:
 Крествју (Флорида)
 Крествју (Кентаки)